Bassett Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bassett Lake (Barry County, Michigan)
 Bassett Lake (Branch County, Michigan)
 Bassett Lake (Minnesota)
 Bassett Lake (New Mexico)